«Сольна странд» () — станция Стокгольмского метрополитена. Расположена на Синей линии между станциями «Сундбюбергс центрум» и «Хувудста», обслуживается маршрутом Т10.

Постройка велась в районе Хувудса муниципалитета Солна на глубине 28 метров. Станция открылась 19 августа 1985 года.

Синяя линия Стокгольмского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1985 году